Vandamme se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter Vandamme
 Henri Vandamme